Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 6 по 13 февраля 2016 в городе Джексонвилл (штат Флорида).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (во 2-й раз в своей истории) стала команда скипа Брэйди Кларка, победившая в финале команду скипа Джона Шустера. Бронзовые медали завоевала команда скипа Крейга Брауна.

Коэффициент силы команд-участников чемпионата () — 6,1874.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2016.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источники: Teams - 2016 USA Men's National Curling Championship Coverage on CurlingZone)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
11 февраля, 20:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
12 февраля, 15:00

Финал 
13 февраля, 18:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов США 2016 (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2016
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2016

Спорт в США в 2016 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования во Флориде
Февраль 2016 года